Hrvatska:
 Lepenica (Šibenik), gradsko naselje Šibenika
 Lepenica (jezero), jezero kod Fužina

BiH:
 Lepenica (rijeka u BiH), rijeka koja protječe kroz Kreševo i Kiseljak, desna pritoka Fojničke rijeke, 
 Lepenica (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Lepenica (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj

Srbija:
 Lepenica (rijeka u Srbiji), rijeka u Srbiji, pritoka Morave